Leganes ou Leganés peuvent désigner notamment  :

Toponyme 

 Leganés, une ville espagnole de la communauté de Madrid, 
 Valverde de Leganés, une commune espagnole de la communauté autonome d'Estrémadure.
 Leganes, une municipalité de la province d'Iloilo, aux Philippines ;

Nom de personne

Autres 
Leganés peut désigner aussi :

 Le CD Leganés,  club de football espagnol basé à Leganés.
 Le CH Leganés, un club de hockey sur glace espagnol basé à Leganés.